Кузьменко, Юрий:
 Кузьменко, Юрий Александрович (род. 1949) — советский актёр, режиссёр и сценарист.
 Кузьменко, Юрий Константинович (род. 1941) — лингвист, исследователь древних германских языков.